Miejscowości w USA:
 Bear Creek – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Marion
 Bear Creek – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Kenai Peninsula
 Bear Creek – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Merced
 Bear Creek – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Pinellas
 Bear Creek – wieś w stanie Teksas, w hrabstwie Hays
 Bear Creek – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Bear Creek – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Bear Creek – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca

Gminy w USA:
 Bear Creek (ang. Bear Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sevier
 Bear Creek (ang. Bear Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 Bear Creek (ang. Bear Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Bear Creek (ang. Bear Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Bear Creek (ang. Bear Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Hamilton
 Bear Creek (ang. Bear Creek Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Emmet
 Bear Creek (ang. Bear Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Bear Creek (ang. Bear Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Bear Creek (ang. Bear Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Montgomery
 Bear Creek (ang. Bear Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham
 Bear Creek (ang. Bear Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Bear Creek (ang. Bear Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Bear Creek (ang. Bear Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Bear Creek (ang. Bear Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca